Die Parlamentswahl in Norwegen 1909 fand vom 2. Oktober bis 20. November 1909 statt. Es war die Wahl zum 34. Storting.

Das Storting setzte sich aus denselben vier Fraktionen wie in den beiden vorangegangenen Legislaturperiode zusammen.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

1909
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)